Oudendijk (Goudswaard)
Oudendijk (Strijen)